

Cypr
 Kalo Chorio (gr. Καλό Χωριό) – wieś w dystrykcie Larnaka,
 Kalo Chorio (gr. Καλό Χωριό) – wieś w dystrykcie Limassol,
 Kalo Chorio Kaputi (gr. Καλό Χωριό Καπούτη, tur. Kalkanlı) – wieś w dystrykcie Nikozja, pod kontrolą Tureckiej Republiki Cypru Północnego,
 Kalo Chorio Orinis (gr. Καλό Χωριό Ορεινής) – wieś w dystrykcie Nikozja, w części znajdującej się pod jurysdykcją Republiki Cypryjskiej,
 Kalo Chorio Soleas (gr. Καλό Χωριό Σολέας, tur. Çamlıköy) – wieś w dystrykcie Nikozja, pod kontrolą Tureckiej Republiki Cypru Północnego.